Simocephalus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Schoedler 1858. Simocephalus ingår i familjen Daphniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Simocephalus